

Persone
 Antoine Alexandre Dejean (1765-1848) – generale francese
 Benjamin Barthélémy Dejean (1804-1882) – politico francese
 Bryce Dejean-Jones (1992-2016) – cestista statunitense
 Étienne Dejean (1859-1913) – politico francese
 Francesco Andrea Dejean (... – ...) – vescovo cattolico francese
 Jacques Dejean (1919-2013) – violoncellista francese
 Jean-François-Aimé Dejean (1749-1824) – generale francese
 Louis Dejean (1872-1953) – scultore e medaglista francese
 Maurice Dejean (1899-1982) – politico francese
 Paul Dejean (1921-2003) – rugbista a 13 francese
 Pierre Charles Dejean (1807-1872) – generale e politico francese
 Pierre François Dejean (1780-1845) – entomologo e militare francese
 René Galy-Dejean (1932) – politico francese

Altro
 Teorema di Dejean – teorema riguardante la ripetizione di infinite stringhe informatiche